Elisabeth van Karinthië (1262-1312), hertogin-gemalin van Oostenrijk en Rooms-Duits koningin
 Elisabeth van Karinthië (1298-1352), koningin-gemalin en regentes van Sicilië